Эльда́ров () — азербайджанская, дагестанская и чеченская фамилия.

Известные носители 
 Эльдаров, Абдула Магомедович (род. 1972) — российский спортсмен, заслуженный мастер спорта по армспорту.
 Эльдаров, Антон Игоревич (род. 1980) — российский актёр театра, кино и дубляжа.
 Эльдаров, Магомед Магомедханович (1921—1992) — советский и российский географ.
 Эльдаров, Омар Гасан оглы (род. 1927) — азербайджанский скульптор-монументалист.
 Эльдаров, Сираждин Хангереевич (род. 1954) — главный тренер АНО ССШ «Олимп», депутат Кумторкалинского районного собрания.
 Эльдаров, Сулейман Алескер оглы (1922—1995) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Эльдаров, Хож-Ахмед (род. 1983) — чеченский пауэрлифтер, призёр чемпионатов России и мира, мастер спорта России.
 Эльдаров, Эльдар (род. 1991) — российский боец смешанных единоборств.

Эльдарова 
 Эльдарова, Роза Абдулбасировна (1923—2021) — дагестанский общественный и политический деятель.